Глухарево — название населённых пунктов в России:

 Глухарево — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Глухарево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Глухарево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Глухарево — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Глухарёво — деревня в Режевском городском округе Свердловской области.
 Глухарево — деревня в Андреапольском муниципальном округе Тверской области.
 Глухарево — деревня в Селижаровском муниципальном округе Тверской области.
 Глухарево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Глухарево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.